Fang är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 方, förenklat 方, pinyin Fāng.  	

Den 31 december 2014 var 112 personer med efternamnet Fang bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Fang

Kvinnor
 Fang Fang (född 1955), kinesisk författare
 Fang Fang Kullander (1962–2010), kinesisk-svensk zoolog
 Fang Yuting (född 1989), kinesisk bågskytt

Källor

Kinesiska efternamn